Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Kimberly Shaefer che ha battuto in finale Sylvia Hanika 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Sylvia Hanika (finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Barbara Potter (primo turno)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Carling Bassett (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1983